Yellow Submarine er en titel, der har følgende betydninger:

 Yellow Submarine – et album med The Beatles.
 "Yellow Submarine" – en sang af The Beatles.
 Yellow Submarine – en animationsfilm skabt af George Dunning med The Beatles.
 Yellow Submarine Songtrack – et soundtrackalbum til filmen med The Beatles udsendt i 1999.